Ментор — древнегреческое мужское личное имя.

 Ментор — в древнегреческой мифологии воспитатель сына Одиссея Телемаха.
 Ментор — (устаревшее, в ироничном смысле) руководитель, наставник, воспитатель.
 Ментор Родосский — греческий полководец.

Топоним 
 Ментор — город в штате Огайо, США.
 Ментор — город в штате Миннесота, США.

Фамилия 
  (1963—2022) — южноафриканский политик, депутат Национальной ассамблеи (2002—2014).
  (1948—2020) — бразильский юрист и политик, член Палаты депутатов (2003—2019).
 Ментор, Этьен (1771 — после 1804) — французский чернокожий депутат Совета пятисот (1797—1799) времён Великой французской революции, французский и гаитянский революционер.

Другое 
 «Ментор» — серия разведывательных спутников США.
 Метод ментора — одна из методик мичуринской биологии.
 Beechcraft T-34 Mentor — одномоторный учебно-тренировочный самолёт.
 (3451) Ментор — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.